Jalore (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Jalore (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jalore